Воропаевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Воропаевка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Воропаевка — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.

Украина 
 Воропаевка — село в Иванковском районе Киевской области.